Francesco Migliara ist der Name folgender Personen:

* Francesco Migliara (Maler) (1795–1851), italienischer Maler 
 Francesco Migliara (Sänger, 1820) (1820–1881), italienischer Opernsänger (Bass) 
 Francesco Migliara (Sänger, 1858) (1858–1884), italienischer Opernsänger (Bass)